Сборная Белоруссии по хоккею с шайбой стала одной из 16 стран участниц 73-го чемпионата мира по хоккею с шайбой 2009 года. Чемпионат проходил в швейцарских городах Берн и Клотен c 24 апреля по 10 мая 2009 года.

Состав

Полевые игроки

Вратари

Главный тренер 
 Глен Хэнлон

Предварительный этап 
Согласно регламенту, шестнадцать стран-участниц были распределены на четыре группы предварительного этапа. Белоруссия оказалась в группе А вместе с Венгрией, Канадой и Словакией.
Команды, вошедшие в группу A, провели матчи предварительного этапа в Клотене.

В своём первом матче на чемпионате 24 апреля сборная Белоруссии уступила Канаде 1:6 (0:2, 0:0, 1:4). Единственную шайбу в составе белорусов на 53-й минуте забросил Михаил Грабовский, ассистировал ему Руслан Салей.

26 апреля в серии буллитов сборная Белоруссии одолела словаков 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). В основное время на 34 минуте отличился Андрей Стась (Чуприс). В серии буллитов на один точный бросок словаков белорусы ответили двумя. Оба буллита реализовал Олег Антоненко.

28 апреля белорусы обыграли сборную Венгрии 3:1. Шайбы забрасывали Алексей Калюжный (4, Антоненко, Салей), Алексей Угаров (55, Калюжный), Михаил Грабовский (60, Калюжный, Салей)

Квалификационный этап 
Заняв второе место в группе А, сборная Белоруссии попала в группу F квалификационного этапа вместе со сборными Канады, Финляндии, Чехии, Словакии и Норвегии, имея в багаже 2 очка за победу над словаками, которые квалифицировались с четвёртого места группы А. 30 апреля белорусы в овертайме обыграли норвежцев 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В основное время шайбы забросили Алексей Угаров (23, Демагин, Башко) и Михаил Грабовский (42, Калюжный). В овертайме победу принесла шайба Руслана Салея (65, Калюжный, Грабовский). 2 мая в серии буллитов со сборной Финляндии фортуна снова была на стороне белорусов 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время уже на пятой секунде матча отличился Сергей Демагин, ассистентом выступил Михаил Грабовский. Этот гол и по сей день остается самым быстрым голом в истории чемпионатов мира по хоккею с шайбой. В серии буллитов вновь блистал Олег Антоненко, забросив два из трёх точных бросков сборной Белоруссии, в том числе и решающий. Ещё один буллит в составе белорусов реализовал Михаил Грабовский.

3 мая сборная Белоруссии ничего не смогла противопоставить сборной Чехии, проиграв со счетом 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

Плей-офф 
Тем не менее, заняв в группе F четвёртое место с 6 очками, сборная Белоруссии попала в плей-офф чемпионата, где её соперником оказалась сборная России. Матч состоялся 6 мая в Берне на ПостФинанс-Арене. Закончив первый период с нулями на табло, во втором периоде соперники выдали результативный град шайб, забросив в ворота друг друга по три шайбы. У белорусов забрасывали Константин Кольцов (23, Грабовский, Антоненко), Олег Антоненко (34, Грабовский, Калюжный) и Руслан Салей (40, Антоненко, Грабовский). Пропустив от россиян на 48-й минуте, белорусы уже не смогли сравнять счёт. Итоговый результат 3:4 в пользу сборной России, которая в дальнейшем и победила на чемпионате.

Итоги 
В итоге сборная Белоруссии заняла 8 место. Вратарь белорусской сборной Андрей Мезин стал лучшим вратарем турнира и попал в символическую сборную мира. Михаил Грабовский, забросивший 3 шайбы и ассистировавший партнёрам 6 раз, занял 13 место в списке бомбардиров чемпионата.

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2009
Сборная Белоруссии по хоккею с шайбой